Stribe har flere betydninger; se flg. artikler:

 Stribe (farvet område)
 Stribe (ensartet serie)
 Stribe (tegneserie) – en tegneseriestribe, typisk bragt i en avis